Йёрдис Маргарета Нурдин (, в замужестве Халльквист, ; род. 2 августа 1932, Лунд, Швеция) — шведская гимнастка, чемпионка мира, чемпионка Олимпийских игр 1952 года.

Биография 
В 1950 году в составе сборной победила на чемпионате мира. В 1952 году на Летних Олимпийских играх в Хельсинки шведки выиграли золотую медаль в командных упражнениях с предметом, опередив сборную СССР и Венгрии с результатом 74,2 балла. На Летних Олимпийских играх в Мельбурне в 1956 году сборная Швеции вновь набрала 74,2 балла и получила серебряную медаль. Нурдин была в резерве.

В 2014 году включена в Зал славы города Ландскруны.

Примечания 

Гимнасты Швеции
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1952 года
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года